Guerra sino-japonesa pode referir-se a:
 Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895)
 Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937-1945)

Sino Japonesa